Claraklooster (Haarlem), een voormalig klooster in Haarlem
 Claraklooster ('s-Hertogenbosch), een voormalig klooster, nu wooncomplex in 's-Hertogenbosch
 Sint-Claraklooster (Delft), klooster van de zusters clarissen in de stad Delft tussen 1475 en 1654
 Sint-Claraklooster (Poligny), klooster van clarissen in de Franse stad Poligny